Кандриан:

 Кандриан — город в Папуа — Новой Гвинее, на территории провинции Западная Новая Британия.
 Кандриан, Сина (род. 1988) — швейцарская сноубордистка.
 Кандриан, Ханс (род. 1938) — швейцарский бобслеист.